Атрать:

 Атрать — село в Алатырском районе Чувашии.
 Атрать — посёлок в Алатырском районе Чувашии.